Abelitz bezeichnet:
 Abelitz (Fluss), einen Fluss  in Ostfriesland
 Abelitz (Südbrookmerland), einen Ortsteil der Gemeinde Südbrookmerland im Landkreis Aurich